BSB kan syfta på

 BSB – en organisation som fanns under 1980-talet som motpart till Bevara Sverige Svenskt, se Bevara Sverige Blandat
 BSB – IATA:s förkortning för en flygplats i Brasília, Brasilien, se Brasília internationella flygplats
 BSB – ett företag som sände television via satellit riktad till Storbritannien under 1990, se British Satellite Broadcasting
 BSB – ett smeknamn på staden Bandar Seri Begawan
 Runebergskören BSB – en manskör verksam i Borgå, Finland
 Backstreet Boys - amerikanskt popband.
 Burgundy School of Business - en fransk handelshögskola